Harry Winston peut faire référence à :

 Harry Winston, célèbre joaillier américain né en 1896, mort en 1978
 Harry Winston Inc., entreprise de joaillerie américaine fondée en 1932 par Harry Winston
 Harry Winston Diamond Corporation, groupe canadien d'extraction et de vente de diamant pour la joaillerie, propriétaire de Harry Winston, Inc.

Homonymie